Marielena é uma telenovela venezuelana produzida e exibida pela Radio Caracas Televisión (RCTV) em 1981, escrita por Ligia Lezama e Manuel Muñoz Rico

Elenco
Maria Conchita Alonso - Marielena
Jean Carlo Simancas
Caridad Canelon
Grecia Colmenares
Yanis Chimaras

Telenovelas da Venezuela
Telenovelas da RCTV
Programas de televisão da Venezuela que estrearam em 1981
Programas de televisão da Venezuela encerrados em 1981
Telenovelas da década de 1980
Telenovelas em espanhol